Atlantic Beach (Carolina do Norte)
Atlantic Beach (Carolina do Sul)
Atlantic Beach (Flórida)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos